Haizhou Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Haizhou Qu (härad i Kina, Jiangsu), 
 Haizhou Qu (härad i Kina, Liaoning), 

Robotskapade Kinaförgreningar